Champagnat puede referirse a las siguientes comunas francesas:
 Champagnat, en el departamento de Creuse.
 Champagnat, en el departamento de Saona y Loira.
 Champagnat-le-Jeune, en el departamento de Puy-de-Dôme.

Además, puede hacer referencia a:
 Marcelino Champagnat (1789-1840),  sacerdote católico francés.